BJD steht für:
 Baryzentrisches julianisches Datum, Julianisches Datum korrigiert durch die Lage bzgl. des Baryzentrums
 British Journal of Dermatology, eine wissenschaftliche Fachzeitschrift
 Ball-jointed Doll, asiatische Künstlerpuppe, siehe Kugelgelenk-Puppe
 Bangladesh Jatiyatabadi Dal, politische Partei in Bangladesch, siehe Bangladesh Nationalist Party
 Bakkafjörður Airport (IATA-Code), Flughafen von Bakkafjörður (Ort), Langanesbyggð, Island

bjd steht für:
 Paakantyi (ISO-639-3-Code), australische Sprache entlang des Darling Rivers

BJD